A Child Is Born peut désigner :
 A Child Is Born, un film américain de 1939 réalisé par Lloyd Bacon ;
 A Child Is Born, un standard de jazz de Thad Jones réalisé en 1969.